Даань:

 Даань (大安) — городской уезд городского округа Байчэн провинции Гирин (КНР).
 Даань (大安) — район городского подчинения городского округа Цзыгун провинции Сычуань (КНР).
 Даань (大安) — район города центрального подчинения Тайбэй (Тайвань)
 Даань (大安) — район города центрального подчинения Тайчжун (Тайвань)